1.B Hrvatka rukometna liga za žene u sezoni 1997./98. je predstavljala drugi rang prvenstva te je igrana u dvije skupine: Sjever i Jug.

Ljestvice

Sjever

Jug

Poveznice i izvori 
 1.A HRL 1997./98.
 2. HRL 1997./98.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1998/1999, Zagreb, 1999.

1997-98
ž-1B